Big Bang o The Bing Bang puede hacer referencia a:

The Big Bang, un álbum del rapero Busta Rhymes.
The Big Bang, una película conocida en español como La partícula de Dios.
«The Big Bang», un episodio de la serie Doctor Who.
 La teoría del Big Bang sobre el origen y evolución del universo.
 Una compañía discográfica independiente de Andalucía, llamada Big Bang.
 El grupo coreano llamado Big Bang.
 El álbum del grupo Enanitos Verdes denominado Big bang.
 La serie de televisión de CBS The Big Bang Theory.
 The Big Bang Theory, episodio de la serie de televisión Padre de familia.
 Big Bang News, plataforma de noticias farándula argentina.